Con la palabra moria nos podemos estar refiriendo a:

Geografía 
 Moria, población de unos 8 km cuadrados en el noreste de Mileto, en la isla de Lesbos, Grecia.
 Campo de refugiados de Moria, cerca de la población del mismo nombre

Ciencia 
 Moria, el nombre común de la planta Ranunculus arvensis;
 Moria, el nombre común de la planta Hypecoum imberbe;
 Moria, una patología neuropsiquiátrica del lóbulo frontal también conocida como síndrome de Jastrovich;

Cultura 
 El monte Moriá, en el que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac;
 Las minas de Moria, ciudad subterránea fantástica de la Tierra Media de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien;
 Moria, un arcaico videojuego roguelike de gráficos ASCII remotamente basado en la novela mencionada antes;
 Moria, otro juego, seudo-3D a base de líneas, desarrollado por Plato System;
 Gecko Moria, miembro de los Shichibukai de la serie de manga y anime One piece;
 Moria, planeta ficticio del universo StarCraft, uno de los tres que los terran poblaron originalmente al llegar al sector Koprulu;
 Moria Casán (1944-), vedette, actriz, presentadora de televisión y empresaria argentina.
 Castillo de Soria Moria, cuento de hadas noruego.